Брізбуа́ () — французьке прізвище. Відомі носії:

 Гійом Брізбуа (1997) — канадський хокеїст.
 Патріс Брізбуа (1971) — канадський хокеїст.

Французькі прізвища